Die Kalev war ein 1937 gebautes U-Boot, das Typschiff ihrer Klasse.

Geschichte 
Das U-Boot Kalev wurde 1937 als erste Einheit der Kalev-Klasse für die Estnische Marine in Dienst gestellt. Es erhielt seinen Namen nach Kalev, einem Sagenhelden der estnischen Mythologie.

Nach der sowjetischen Besetzung Estlands diente es 1940/1941 als U-Boot der sowjetischen Marine. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs nahm die Kalev zusammen mit anderen Schiffen der Baltischen Flotte an Militäroperationen teil, unter anderem an der Evakuierung von Tallinn.

Das U-Boot kehrte 1941 von einer Patrouillenfahrt nicht mehr zurück. Es wurde nach dem 29. Oktober 1941 als verschollen bezeichnet.

Siehe auch 
 Liste der U-Boot-Klassen nach Staaten

Militärschiff (Estland)
Militär-U-Boot (Sowjetunion)
Vickers
U-Boot im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust 1941
Schiffsverlust mit ungeklärter Ursache